Кручек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кручек, Владислав (1910—2003) — польский коммунистический политик, член политбюро ЦК ПОРП в 1968—1980.
 Кручек, Лукаш (род. 1975) — польский прыгун с трамплина и тренер.